Stade -Novembre-1954 est un Homonymie porté par :
Stade du 1er-Novembre-1954 de Tizi Ouzou ;
Stade du 1er-Novembre-1954 d'El Harrach (Alger) ;
Stade du 1er-Novembre-1954 de Batna ;
Stade du 1er-Novembre-1954 de El Oued ;